Серхио Эман Виц Родригес (, р. 1962) — мексиканский поэт, филолог, общественный деятель.

Биография 

Виц родился 8 сентября 1962 в г. Кампече, Мексика. Там же окончил Испанский лицей Высшей Нормальной школы. С 1980-х профессионально занимается поэзией. Профессор и координатор агентства «Нуэстра Культура». Профессор Гуманитарного факультета Независимого университета Кампече. Сотрудник газет «Эль Линеа», «Фронтьера Сур», «Новедадес», «Трибуна». Составитель сборника «Молчание вместо голоса» (Кампече, 1996).

Темы и стиль 

Вица обычно сравнивают с такими поэтами, как Бодлер и Буковски. Действительно. гражданские стихи поэта содержат яркие сравнения, выпады на злободневные темы и вызовы общественной морали. Его поэмы обычно невелики по объёму, но страстны по настроению, в них выражается любовь к «малой Родине» и ненависть к компрадорам.

Судебный процесс 

В 2002 г. Виц публикует обличительное стихотворение «La patria entre mierda» («Родина в дерьме»), в котором призвал «подтереться мексиканским флагом». В результате было возбуждено дело об оскорблении национальных символов, и в 2008 г. Виц был приговорён к штрафу в 50 мексиканских долларов. Поэт расценил это как нарушение свободы слова и отказался платить штраф.

Книги 

 Como hierba ardiente (Жгучий, как трава), 1988.
 Ciudad de paso (Город мира), 1990.
 Mi odio por los barcos (Моя ненависть по поводу кораблей), 1993.
 El bosque explicativo (Лес объяснений), 1996.
 El poeta se corta las venas (Поэт режет себе вены), 1997.
 Parásitos literarios que protegen a sus crías (Литературные паразиты защищают свои творения), 1998.
 Las partes nobles (Достойные части), 2002.
 Profanador de poemas (Профанатор поэм), 2004.
 De cómo la mercadotecnia privatiza al poeta (О том, как маркетинг захватывает поэта), 2005.

Премии 

 Премия Табаско (1984);
 Премия Цветочных игр (1987, 1999);
 Грант агентства ФОНКА (1989);
 Премия Эфраина Уэрты (2005);
 Премия Идалио Уэрты (2007).

Ссылки 

 Биография
 Список книг и премий
 Лента.ру о процессе Вица

Поэты Мексики
Родившиеся 8 сентября
Родившиеся в 1962 году